L22 est un sigle qui peut faire référence à :
 Dermite fessière du nourrisson, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Aldenham (L22), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L22, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Liaison 22, un standard de liaison de donnée de l'OTAN.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres